Bab Marrakech peut faire à plusieurs portes fortifiées du Maroc dont :
 Bab Marrakech (Essaouira).
 Bab Marrakech (Rabat).
 Bab Marrakech, la porte occidentale de la médina de Beni-Mellal, adjacente à la place de la Marche verte.